Skærmtrolden Hugo – gioco televisivo danese 1990-1995, riproposto in molti altri paesi (non in italiano)
 Skærmtrolden Hugo – videogioco del 1990